Первый дивизион Саудовской Аравии по футболу 2017/2018  проходил с 12 сентября 2017 года по 18 апреля 2018 года.

По итогам прошлого сезона в Про-лигу вышли «Аль-Фейха» и «Ухуд», во Второй дивизион вылетели «Аль-Адалах», «Аль-Джил» и «Ведж», занявшие соответственно 14-е, 15-е и 16-е места. Лигу пополнили клубы «Аль-Халидж» и «Аль-Вахда», занявшие соответственно 13-е и 14-е места в Про-лиге, а также команды Второго дивизиона: «Джидда» (победитель Группы A), «Аль-Кавкаб» (победитель Группы B) и «Аль-Моджзель» (2-е место в Группе A и победа в плей-офф).

Клубы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика лиги на сайте goalzz.com  
 Статистика лиги на сайте rsssf.com  

2017/2018
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2017 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2018 году